Зденка Трах (Приједор, 1924)  је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Цигули Мигули  || Благајница (као З. Јакшић)
|-
| 1954. || Концерт   || Типкачица у редакцији новина
|-
| 1959. || Влак без возног реда  || Спирина жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Кота 905  || Пролазница која коментарише судар (као З. Трах)
|-
| 1964. || Службени положај  || Радница у погону 
|-
| 1965. || Друга страна медаље  || Фаркашева суседа
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата  || Службеница у банци
|-
| 1969. || Дивљи анђели   || Официрова жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Пут у рај  || Примаријусева домаћица
|-
| 1970. || Мејаши ТВ серија || Суседа 2
|-
| 1970. || Дружина Пере Квржице  || Мајка милог детета (као З. Трах)
|-
| 1970. || Колиње ТВ филм || Суседа 2
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || Ливогуза
|-
| 1973. || Живјети од љубави  || Луче - сељанка са чесме
|-
| 1973. || Кужиш стари мој  || /
|-
| 1973. || Размеђа   || Манда
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Каноникова жена
|-
| 1974. || Психопати ТВ филм || /
|-
| 1974. || Праведник  ТВ филм || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573  ||  Петрова мајка
|-
| 1976. || Избавитељ  || Газдарица
|-
| 1976. || Самац  ТВ филм || /
|-
| 1977. || Мећава   || Бабица
|-
| 1977. || Домаћи странац ТВ филм || /
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Петрова мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Јеленко ТВ серија || /
|-
| 1981. || Ритам злочина  || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Злочин у школи  || Цистацица
|-
| 1983. || Лажеш, Мелита ТВ мини серија || Суседа
|-
| 1983. || С.П.У.К.  || Тета
|-
| 1984. || Инспектор Винко ТВ серија || Госпођа у реду испред дућана
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки  || Бака
|-
| 1986. || Како преживјети до првог ТВ филм || Госпођа Турчић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Приједорчани
Хрвати у Босни и Херцеговини
Глумци Републике Српске
Биографије живих особа